Система Желеховского или «желеховка» () — система правописания для украинского языка, разработанная и впервые применённая Е. Желеховским в «Малорусско-немецком словаре», изданном во Львове в 1886 году, и объявленная официальной для украинского языка в Австро-Венгрии в 1893 году. Постепенно вытеснила альтернативные системы. Использовалась до 1922 года (в отдельных изданиях — до 1940-х). На её основе в 1900-е годы было создано нынешнее украинское правописание, полностью совпадающее с ней по алфавиту и отличающееся перечисленными ниже моментами, направленными на приспособление к восточноукраинским фонологическим нормам.

Принципы желеховки в значительной мере унаследованы и сохранены в орфографии, принятой в пряшевской норме русинского языка, разработанной в 1990-е гг. (В. Ябур, А. Плишкова, К. Копорова).

Орфографические особенности 
Отличий от ныне действующего украинского правописания мало, алфавит полностью тот же. Главные особенности:
 дополнительные глаголы -му, -меш, -ме в формах будущего времени и возвратная частица -ся пишутся раздельно с глаголом: взяло ся, робити ме, ходити меш;
 после мягких язычных согласных (преимущественно на месте старого ятя) пишется ї, а не і: дїд, лїто;
 после губных согласных не ставится разделительный апостроф: бю;
 суффиксы прилагательных -ский, -цкий пишутся без мягкого знака, но обозначается мягкость [с], [ц] перед следующим за ним мягким согласным: сьвятий, сьміх, цьвях;
 в соответствии с галицким диалектным произношением в отглагольных и собирательных существительных среднего рода пишется є, а не я, согласные перед этимологическим [j] не удваиваются: змаганє, купанє, переодяганє.

См. также 
 Украинский алфавит
 Русинский алфавит
 Правописание «Русалки Днестровой»
 Драгомановка
 Кулишовка
 Ярыжка

Исторические системы орфографии украинского языка
Орфография украинского языка